Милобенский — фамилия:

 Милобенский, Виктор Казимирович — Георгиевский кавалер; поручик; 2 октября 1917.
 Милобенский, Игорь Казимирович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 14 июня 1915.